Мануэль Родригес может означать:

 Мануэль Хавьер Родригес Эрдоиса
 Родригес Торисес, Мануэль